OSL

 OSL —  — название лицензии, созданной Лоуренсом Розеном для открытого программного обеспечения.
 OSL или ОС Эльбрус — операционная система для процессоров архитектуры «Эльбрус 2000».
 OSL — сокращение от Microsoft Open Subscription License — название лицензии на программное обеспечение.
 OSL —  — язык программирования шейдеров.
 Код ИАТА норвежского аэропорта Гардермуэн.

Примечания